Patzenhofer steht für:

 Aktien-Brauerei-Gesellschaft Friedrichshöhe, vormals Patzenhofer

Patzenhofer ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Georg Patzenhofer (1815–1873), deutscher Brauer
 Konrad Patzenhofer (1821–1904), österreichisch-ungarischer Industrieller